Дэ́ниел Дже́ффри Хе́ндерсон (; род. 24 августа 1970 года, Дауни, Калифорния, США) — отставной американский спортсмен, борец вольного и греко-римского стиля, специалист в смешанных боевых искусствах (ММА — от ). Экс-чемпион Pride Fighting Championships в средней и полусредней весовых категориях, экс-чемпион Strikeforce в полутяжелой весовой категории, победитель турнира UFC 17 (1998) и турнира RINGS King of Kings (1999).

Биография 
Хендерсон имеет английские, шотландские, индейские и французские корни.

После удачной карьеры борца, в ходе которой Хендерсон дважды (1992, 1996) представлял сборную США на олимпийских играх, начал выступать в ММА. За свою карьеру в смешанных единоборствах Хендерсон завоевал множество наград, включая победу на открытом чемпионате Бразилии по смешанным единоборствам (1997), титул победителя UFC 17 (1998), и победу на турнире RINGS King of Kings (1999). Среди его регалий также есть титулы чемпиона Pride Fighting Championships в среднем (до 83 кг) и полусреднем весах (до 73 кг), завоёванные в 2005-м и 2007-м годах соответственно. В 2011 году, в возрасте 40 лет, Хендерсон завоевал титул чемпиона Strikeforce в полутяжёлом весе.

В списке бойцов, побеждённых Хендерсоном, значатся такие именитые спортсмены как Фёдор Емельяненко, Вандерлей Сильва, Маурисиу Руа, Рич Франклин, Антониу Родригу Ногейра, Карлос Ньютон, Ренату Собрал, Витор Белфорт, Майкл Биспинг, и другие. В июле 2011 года Хендерсон вошёл в десятку лучших бойцов ММА в мире в полутяжёлом весе по версии Sherdog, стал вторым в полутяжёлом весе по версии журнала Fight! и седьмым среди полутяжеловесов по версии журнала MMA Weekly. 8 октября 2016 года провел свой последний поединок, закончив карьеру в ММА.

Снялся в небольшой роли в фильме «Глаза дракона».

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|32-15
|Майкл Биспинг
|Единогласное решение
|UFC 204
|dts|8 октября 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|32-14
|Эктор Ломбард
|KO (хай-кик и удары локтями)
|UFC 199
|dts|4 июня 2016
|align=center|2
|align=center|1:27
|Инглвуд, США
|
|-
|Поражение
|align=center|31-14
|Витор Белфорт
|KO (хай-кик и удары)
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson 3
|
|align=center|1
|align=center|2:07
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|31-13
|Тим Боуч
|KO (удары)
|UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson
|
|align=center|1
|align=center|0:28
|Новый Орлеан, США
|
|-
|Поражение
| align=center| 30-13
|Гегард Мусаси
| TKO (удары)
| UFC on Fox: Gustafsson vs. Johnson
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:10
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
| align=center| 30-12
| Даниэль Кормье
| Техническое удушение
| UFC 173
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:53
| Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
| align=center| 30-11
| Маурисиу Руа
| TKO (удары)
| UFC Fight Night: Shogun vs. Henderson 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:31
| Натал, Бразилия
| 
|-
|Поражение
| align=center| 29-11
| Витор Белфорт
| KO (хай-кик)
| UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:17
| Гояния, Бразилия
|
|-
|Поражение
| align=center| 29-10
| Рашад Эванс
| Раздельное решение
| UFC 161
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Виннипег, Канада
|
|-
|Поражение
| align=center| 29-9
| Лиото Мачида
| Раздельное решение
| UFC 157
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анахайм, США
|
|-
|Победа
| align=center| 29-8
| Маурисиу Руа
| Единогласное решение
| UFC 139
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 28-8
| Фёдор Емельяненко
| TKO (удары)
| Strikeforce: Fedor vs. Henderson
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:12
| Хоффман-Эстейтс, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 27-8
| Рафаэл Кавалканти
| TKO (удары)
| Strikeforce: Feijao vs. Henderson
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:50
| Колумбус, США
| .
|-
|Победа
| align=center| 26-8
| Ренату Собрал
| KO (удары)
| Strikeforce: St. Louis
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:53
| Сент-Луис, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 25-8
| Джек Шилдс
| Единогласное решение
| Strikeforce: Nashville
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Нашвилл, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 25-7
| Майкл Биспинг
| KO (удар)
| UFC 100
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:20
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 24-7
| Рич Франклин
| Раздельное решение
| UFC 93
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Дублин, Ирландия
| 
|-
|Победа
| align=center| 23-7
| Розимар Пальярис
| Единогласное решение
| UFC 88
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Атланта, США
|
|-
|Поражение
| align=center| 22-7
| Андерсон Силва
| Болевой приём (удушение)
| UFC 82
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:50
| Колумбус, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 22-6
| Куинтон Джексон
| Единогласное решение
| UFC 75
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
| 
|-
|Победа
| align=center| 22-5
| Вандерлей Силва
| KO (удар)
| Pride 33
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:08
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 21-5
| Витор Белфорт
| Единогласное решение
| Pride 32 — The Real Deal
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
|Поражение
| align=center| 20-5
| Кадзуо Мисаки
| Единогласное решение
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|  
|-
|Победа
| align=center| 20-4
| Кадзуо Мисаки
| Единогласное решение
| Pride — Bushido 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 19-4
| Мурилу Бустаманте
| Раздельное решение
| Pride Shockwave 2005
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| .
|-
|Победа
| align=center| 18-4
| Акихиро Гоно
| KO (удар)
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:58
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 17-4
| Рио Чонан
| KO (удар)
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:22
| Токио, Япония
| 
|-
|Поражение
| align=center| 16-4
| Антониу Рожериу Ногейра
| Болевой приём (рычаг локтя)
| Pride Total Elimination 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 8:05
| Осака, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 16-3
| Юки Кондо
| Раздельное решение
| Pride Shockwave 2004
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 15-3
| Кадзухиро Накамура
| TKO (травма плеча)
| Pride 28
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:15
| Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 14-3
| Мурилу Бустаманте
| TKO (удары)
| Pride Final Conflict 2003
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:53
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 13-3
| Шунго Ойама
| TKO (удары)
| Pride 25
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:28
| Иокогама, Япония
|
|-
|Поражение
| align=center| 12-3
| Антониу Родригу Ногейра
| Болевой приём (рычаг локтя)
| Pride 24
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:49
| Фукуока, Япония
|
|-
|Поражение
| align=center| 12-2
| Рикарду Арона
| Раздельное решение
| Pride 20
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 12-1
| Мурилу Руа
| Раздельное решение
| Pride 17
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 11-1
| Акира Шоджи
| TKO (удары руками и коленями)
| Pride 14
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:18
| Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 10-1
| Рензо Грейси
| KO (удар)
| Pride 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:40
| Сайтама, Япония
|
|-
|Поражение
| align=center| 9-1
| Вандерлей Силва
| Единогласное решение
| Pride 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 10:00
| Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
| align=center| 9-0
| Ренату Собрал
| Решение большинства
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 8-0
| Антониу Родригу Ногейра
| Раздельное решение
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 7-0
| Гилберт Ивел
| Единогласное решение
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 6-0
| Хиромицу Канехара
| Решение большинства
| Rings: King of Kings 1999 Block A
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 5-0
| Бакоури Гогитидзе
| Болевой приём (удар коленом в корпус)
| Rings: King of Kings 1999 Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:17
| Токио, Япония
| 
|-
|Победа
| align=center| 4-0
| Карлос Ньютон
| Раздельное решение
| UFC 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Мобил, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 3-0
| Аллан Гоес
| Единогласное решение
| UFC 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 15:00
| Мобил, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 2-0
| Эрик Смит
| Технический болевой приём (гильотина)
| Brazil Open '97
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:30
| Бразилия
| 
|-
|Победа
| align=center| 1-0
| Крецио де Соуза
| TKO (удары)
| Brazil Open '97
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:24
| Бразилия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Ultimate Fighting Championship
Чемпионы Strikeforce
Чемпионы PRIDE Fighting Championships
Чемпионы Панамерики по борьбе
Выпускники Университета штата Калифорния в Фуллертоне